Cult
Cult (álbum) - da banda Apocalyptica
Cult (revista) - publicação brasileira
Cult (série) - de 2003
American Horror Story: Cult - sétima temporada da série de horror antológica American Horror Story
Cult (Haute-Saône) - comuna francesa

Veja também
Kult

Desambiguação